Eugenbach heißen folgende geographischen Objekte: 

 Eugenbach (Altdorf), Ortsteil des Marktes Altdorf, Landkreis Landshut, Bayern
 Eugenbach (Gemeinde Eugendorf), Ortschaft der Gemeinde Eugendorf, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

 Eugenbach (Fischach), Bach zur Fischach durch Eugendorf, Salzburg